Peucedanum dregeanum är en flockblommig växtart som beskrevs av David Nathaniel Friedrich Dietrich. Peucedanum dregeanum ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
dregeanum